Ficção
 Empire of the Sun (livro), autobiografia de J. G. Ballard
 Império do Sol (filme), adaptação do livro acima dirigida por Steven Spielberg

Outros usos
 Império do Sol (escola de samba), de São Leopoldo, Rio Grande do Sul
 Império do Japão, chamado de Império do Sol Nascente
 Empire of the Sun (banda), grupo australiano